Blahokeř (Clerodendrum, alternativně také Clerodendron) je rod rostlin patřící do čeledi hluchavkovité (Lamiaceae). Zahrnuje asi 310 druhů a je rozšířen v tropech a subtropech celého světa. Blahokeře jsou dřeviny s jednoduchými vstřícnými listy a souměrnými květy v nápadných květenstvích. Na základě fylogenetických studií byla z rodu Clerodendrum oddělena část druhů do několika menších rodů (Rotheca, Ovieda, Valkameria).

Některé nápadně kvetoucí druhy blahokeřů jsou v tropech pěstovány jako okrasné dřeviny a lze se s nimi setkat i ve sklenících botanických zahrad. V parcích a arboretech je v České republice zřídka pěstován blahokeř pozdní, jeden z mála zimovzdorných druhů.

Popis 
Blahokeře jsou stálezelené nebo opadavé keře nebo stromy, řidčeji ovíjivé keře, liány nebo byliny. Mladé větévky bývají čtyřhranné. Listy jsou jednoduché, vstřícné nebo výjimečně přeslenité. Čepel listů je celokrajná nebo různým způsobem zubatá.

Květenství jsou nejčastěji řídce vrcholičnatá nebo hlávkovitě stažená, často uspořádaná ve vrcholové latě. Květy jsou oboupohlavné, lehce dvoustranně souměrné, stopkaté. Kalich je zvonkovitý až miskovitý, s 5 zuby nebo pěticípý. koruna je pětilaločná, nejčastěji řepicovitá, s úzkou korunní trubkou. Tyčinky jsou 4, přirostlé v horní části korunní trubky a většinou z ní vyčnívající. Semeník je čtyřkomůrkový, s jedinou čnělkou a dvouramennou bliznou. V každé komůrce je jediné vajíčko. Plodem je peckovice se 4 pecičkami, často podepřená vytrvalým barevným kalichem, někdy se rozpadající na merikarpia (peckovičky).

Rozšíření 
Rod blahokeř zahrnuje v současném taxonomickém pojetí asi 310 druhů a je rozšířen v tropech a subtropech celého světa. V tropické Americe je zastoupen málo.

Ekologické interakce 
Dužnaté plody mnohých druhů blahokeře jsou podepřeny nápadně zbarveným vytrvalým kalichem a jsou šířeny ptáky.

Taxonomie 
Rod Clerodendrum byl v rámci úprav taxonomie řádu hluchavkotvaré (Lamiales) přesunut z čeledi sporýšovité (Verbenaceae) do čeledi hluchavkovité (Lamiaceae).

Výsledky molekulárních studií ukázaly, že rod Clerodendrum v klasickém pojetí je parafyletický. První taková studie vyšla v roce 1997 a o rok později byl na jejím základě vyčleněn rod Rotheca, do nějž byly zařazeny africké druhy druhy z podrodu Cyclonema a rovněž druhy sekce Konocalyx podrodu Clerodendrum. Další nové kombinace byly zveřejněny v roce 2000. V současném pojetí zahrnuje rod Rotheca celkem 35 druhů s rozšířením v subsaharské Africe, tropické Asii a Číně (R. serrata). Ze známějších druhů sem patří Rotheca myricoides (syn. Clerodendrum ugandense). Ve studii z roku 2004 byl do rodu Clerodendrum vřazen monotypický australský rod Huxleya.

V roce 2010 byla vydána další fylogenetická studie založená na analýze chloroplastové DNA, v níž vyšlo najevo, že ani ve stávajícím pojetí není rod Clerodendrum monofyletický. Ukázalo se, že je rozdělen do několika fytogeograficky dobře vymezených vývojových linií, které jsou promíseny s několika americkými rody čeledi Lamiaceae (Aegiphila, Tetraclea, Amasonia). Proto byl rod Clerodendrum rozdělen do dalších 2 rodů. Celkem 10 druhů bylo přeřazeno do rodu Volkameria. Jedná se o charakteristické druhy pobřežních mangrovů a rod je rozšířen v tropech celého světa. Dalších 8 karibských druhů bylo přeřazeno do rodu Ovieda.

Vývojový strom části podčeledi Ajugoideae 
(tučně jsou uvedeny rody dříve řazené do rodu Clerodendrum)

Zástupci 
 blahokeř pozdní (Clerodendrum trichotomum), syn. blahokeř trojmý
 blahokeř latnatý (Clerodendrum paniculatum)

Význam 
V tropech jsou pěstovány mnohé nápadně kvetoucí druhy jako okrasné keře. Mezi často pěstované náleží zejména Clerodendrum thomsoniae s červenými květy podepřenými bílými kalichy, červenokvěté C. speciosissimum, C. splendens a C. x speciosum a bělokvěté C. wallichii.

V ČR je jako okrasná dřevina vzácně pěstován blahokeř pozdní (Clerodendrum trichotomum var. fargesii). Lze jej nalézt např. ve sbírkách Pražské botanické zahrady v Tróji. V našich podmínkách je třeba jej chránit před zimním osluněním.

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hluchavkovité
Okrasné dřeviny
Flóra severní Afriky
Flóra jižní Afriky
Flóra jižní tropické Afriky
Flóra severovýchodní tropické Afriky
Flóra středozápadní tropické Afriky
Flóra východní tropické Afriky
Flóra západní tropické Afriky
Flóra západního Indického oceánu
Flóra Austrálie
Flóra Brazílie
Flóra jihu Jižní Ameriky
Flóra Karibiku
Flóra severu Jižní Ameriky
Flóra západu Jižní Ameriky
Flóra Číny
Flóra východní Asie
Flóra Tichomoří
Flóra Indického subkontinentu
Flóra Indočíny
Flóra jihovýchodní Asie
Flóra Papuasie